Jan Drašković (chorvatsky Ivan Drašković) je jméno několika osob z chorvatsko-uherského šlechtického rodu Draškovićů z Trakošćanu:

 Jan Drašković (1234), voják, účastník křížových výprav u Damietty a Damašku
 Jan I. Drašković († 1566), voják, účastník protitureckých válek
 Jan II. Drašković z Trakošćanu (1550 - 1613, Bratislava), chorvatský bán a vojevůdce
 Jan III. Drašković z Trakošćanu (1603 - 1648, Óvár), chorvatský bán a uherský palatin
 Jan IV. Drašković z Trakošćanu (1629? - 1692), královský nejvyšší komorník
 Jan V. Antonín Drašković z Trakošćanu († 1733, Klenovnik), vojevůdce, chorvatský bán, královský komorník
 Jan VIII. Drašković z Trakošćanu (1740 - 1787), plukovník císařské armády, vyznamenal se v sedmileté válce a válce o bavorské dědictví 

Draškovićové